Armeni se poate referi la:
Armeni, popor caucazian
Armenii din România
Localități din România
Armeni, Sibiu 
Armeni, Vrancea